Spengler ( "hombre de hojalata, fontanero") puede referirse a:

 Oswald Spengler  (1880 - 1936), filósofo e historiador alemán.
 Andreas Spengler médico e investigador alemán.
 Egon Spengler personaje ficticio de Los cazafantasmas.
 Eusebio Leal Spengler  (1942) historiador cubano.